Кремо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.
 Майкл Кремо - режисер науково-популярних фільмів.